A PR-885 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga a BR-163 à cidade de Bom Jesus do Sul, com extensão de 4,5 quilômetros, totalmente pavimentados.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná